Jeff Davis County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Jeff Davis County (Georgie) – okres státu Georgie
 Jeff Davis County (Texas) – okres státu Texas